Лига Кариока 2013 — 112-й розыгрыш турнира, проходящего в штате Рио-де-Жанейро. Турнир будет проводится под эгидой Федерации футбола штата Рио-де-Жанейро (ФФШРЖ) (). Лучшие четыре команды будут квалифицированы на Кубок Бразилии 2014 года.

В этом турнире будут два других параллельных соревнования — Турнир Суперклассико, где будут играть между собой четыре ведущие команды штата: Ботафого, Васко да Гама, Фламенго, Флуминенсе и Турнир Экстра, в котором сыграют остальные команды чемпионата.

Кубок Гуанабара

Группа A

Группа B 

|}

Трофей Рио

Группа A

Группа B 

|}

Турнир Суперклассико

Турнир Экстра

Итоговая таблица 
Итоговое место команды займут по сумме очков, набранных в обоих групповых этапах. Чемпион и вице-чемпион займут 1 и 2 места, соответственно, вне зависимости от набранных очков.

 a  Дуки-ди-Кашиас, Мадурейра и Макаэ будут участвовать в чемпионате Бразилии (Серии C)

Примечания

Ссылки 
 globoesporte.globo.com
 Официальный сайт
 Сайт КБФ

Спорт в Бразилии в 2013 году